Algodre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algodre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Algodre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar